Лангепа́с — город в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Гидронимы 
 Лангепас — протока реки Ватинский Ёган, протекает по Ханты-Мансийскому АО.